

Фердинандув — село в гміні Адамув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Фердинандув — село в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Фердинандув — село в гміні Пенчнев Поддембицького повіту Лодзинського воєводства